Fronteirensi – abitanti di Fronteira (Brasile)
Fronteirensi – abitanti di Fronteiras